

Architettura 
 Palazzo Branicki – edificio storico a Białystok, in Polonia

Famiglie 
 Branicki – famiglia della nobiltà polacca

Persone 
 Franciszek Ksawery Branicki – generale e avventuriero polacco
 Jan Branicki – nobile e politico polacco
 Władysław Grzegorz Branicki – generale polacco